Emerson Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Emerson Branch (Arkansas), im Calhoun County
 Emerson Branch (Georgia), im Towns County
 Emerson Branch (North Carolina), im Cabarrus County
 Emerson Branch (Tennessee), im Marshall County